De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2008/09 werd gehouden op zaterdag 30 mei 2009 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Werder Bremen nam het op tegen Bayer Leverkusen. Werder Bremen won met het kleinste verschil na een doelpunt van Mesut Özil.

Finale

Wedstrijd

2009
Bayer 04 Leverkusen
Werder Bremen
Bekervoetbal 2008/09
Sportevenement in Berlijn